Ragoli peut désigner :
 Ragoli, une ville d'Italie
 le ragoli, une langue bantoue du Kenya